Грязивец — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Грязивец — деревня в Климовичском районе Могилёвской области.
 Грязивец — деревня в Чаусском районе Могилёвской области.

Россия 
 Грязивец — село в Погарском районе Брянской области.
 Грязивец — деревня в Островском районе Псковской области.
 Грязивец — деревня в Некоузском районе Ярославской области.